Мишель Варшавский (; ; р. 25 июля 1949, Страсбург, Франция) — израильский писатель, журналист, троцкист и антисионист.

Биография 

Варшавский родился в Страсбурге в семье раввина, бежавшего из Польши. В возрасте 19 лет перебрался в Иерусалим. Будучи студентом Еврейского университета, в 1968 году вступил в ультралевую группу «Мацпен». В 1970-е годы много путешествует по Европе, где знакомится с лидерами палестинских политических организаций. В результате раскола «Мацпен» в 1972 году он становится лидером иерусалимской организации, которая в 1975 году принимает название Революционная коммунистическая лига и становится израильской секцией Четвёртого интернационала.

Являясь активным участником движения за гражданские права, Варшавский в начале 1980-х годов был одним из создателей Комитета солидарности с Университетом Бирзейт, находящемся на Западном берегу реки Иордан. Комитет организовывал публичные встречи, пресс-конференции, демонстрации, арт-выставки и др. В дальнейшем был одним из лидеров Комитета против «Iron Fist» вместе с известным палестинским политиком Фейсалом Хуссейни. После израильского вторжения в Ливан в 1982 году участвовал в создании движения «Еш Гвуль» («Есть граница»). За протесты против действий Израиля был арестован на 2 месяца.

В 1984 году Варшавский был в числе учредителей Альтернативного информационного центра (АИЦ), занимавшегося иучением и анализом ситуации в Израиле и Палестине. Варшавский считал, что центр сделает «доступной народам по обе стороны границы информацию, которая была бы без труда доступна им… для того, чтобы арабы могли узнавать об Израиле, а евреи могли узнавать о палестинской действительности». В 1987 году Варшавский был арестован по обвинению во взаимодействии с нелегальными палестинскими организациями, и приговорен к двум с половиной годам тюрьмы, однако затем срок был сокращен. В 1995 году АИЦ возобновил свою деятельность.

В 2006 году баллотировался в Кнессет по списку Национального демократического альянса.

Варшавский регулярно пишет для «International Viewpoint», «Le Monde diplomatique», «Z Communications», «Monthly Review» и других левых изданий.

Женат на адвокате Леа Цемель, и является отцом двух сыновей и дочери.

Цитаты 
Цитаты из выступлений и публикаций:
 «Необходимо однозначно отвергнуть саму идею (и существование) еврейского государства, независимо от того, где будут его границы…» (Мишель Варшавский, 2007).
 «Эхуд Барак, Ципи Ливни, Габи Ашкенази и Эхуд Ольмерт — не смейте появляться на церемониях памяти героев Варшавского гетто, Люблина, Вильнюса или Кишинева. Вы не представляете преемников Варшавского гетто, потому что сегодня Варшавское гетто… — это Газа, являющаяся целью ваших танков и артиллерии…» (Мишель Варшавский, январь 2009).
 «В израильском воображении, Самир Кунтар убил Эйнат Харан, размозжив ей голову. Однако в „Деле Кунтара“, рассекреченном три дня назад, приводятся другие версии…» (16 июля 2008).

Примечания

Библиография 
 M. Warschawski. Toward an Open Tomb: The Crisis of Israeli Society. — New York, 2004. ISBN 978-1-58367-109-2
 M. Warschawski. On the Border. — London, 2005. ISBN 978-0-7453-2325-1
 M. Warschawski, G. Achcar. The 33 Day War: Israel’s War on Hezbollah in Lebanon and Its Consequences. — London, 2007. ISBN 978-0-86356-646-2

Ссылки 
 М. Варшавский. Кризис в Газе: сделано в Израиле (2007)
 Статьи М. Варшавского на сайте «International Viewpoint» 
 Статьи М. Варшавского на сайте «Alternatives» 
 Quotes from AIC Articles (NGO Monitor, June 4, 2009) 

Журналисты по алфавиту
Журналисты Израиля
Троцкисты Израиля
Персоналии:Антисионизм
Правозащитники Израиля